Laurin steht für:

 Laurin (Vorname), männlicher Vorname
 Laurin (Film), deutsch-ungarischer Spielfilm aus dem Jahr 1989 
 Villa Laurin in Salò, Italien
 Laurin & Klement, tschechischer Fahrzeughersteller
 Laurin-Treppe, eine Treppenform
 Laurin-Verlag, deutscher Spieleverlag

Laurin ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Laurin (1816–1900), preußischer Generalleutnant
 Althéa Laurin (* 2001), französische Taekwondoin
 Arne Laurin (Arnošt Lustig, 1889–1945), tschechischer Journalist und Schriftsteller
 Arvid Laurin (1901–1998), schwedischer Segler
 Camille Laurin (1922–1999), kanadischer Politiker
 Heinrich Friedrich Laurin (1756–um 1830), sächsischer Zeichner und Kupferstecher
 Hugo Laurin (1844–1921), preußischer Generalleutnant
 Václav Laurin (1865–1930), tschechischer Automobiltechniker und Industrieller
 Marit Laurin (1904–1988), schwedische Anthroposophin, Übersetzerin und Nachdichterin
 Michel Laurin (* 1965), kanadischer Paläontologe 
 Rachel Laurin (* 1961), kanadische Komponistin und Organistin

Siehe auch:
 König Laurin
 Laurien
 Laurina
 Lorin